Collegio elettorale di Torino 1 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Torino 1 – collegio elettorale del Senato della Repubblica